

Топоніми 
 Мейва — містечко в Японії, у префектурі Ґумма.
 Мейва — містечко в Японії, у префектурі Міє.

Інше 
Мейва — девіз правління Імператора Ґо-Сакураматі та Імператора Ґо-Момодзоно в 1764 — 1772 роках.